Khulna kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Khulna, provinshuvudstad, 
 Khulna (provins), 
 Khulna (distrikt), 

Robotskapade Bangladeshförgreningar